Dalsgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Henrik Dalsgaard (* 1989), dänischer Fußballspieler
 Johan Dalsgaard (* 1966), Entertainer auf den Färöern
 Jonas Dalsgaard, dänischer Basketballspieler
 Jørgen Christensen-Dalsgaard (* 1950), dänischer Astronom
 Ruth Dalsgaard (* 1912), dänische Badmintonspielerin
 Sven Dalsgaard (1914–1999), dänischer Maler